Фильтрационное горение — один из эффективных способов получения соединений металлов с газами: нитридов, оксидов, гидридов или фторидов.

Различают естественную и принудительную подачу газа во фронт химического превращения. Естественный характер фильтрации газа вызван потреблением его в химической реакции с твёрдым пористым горючим. Разбавление газообразного реагента инертным газом приводит к неполному химическому превращению. В процессе распространения волны горения химически активный газ потребляется, а инертный газ, накапливаясь во фронте горения, образует газовую «пробку». Фильтрационный транспорт активного компонента через инертный газовый слой с выравниванием давления между фронтом горения и внешней средой становится невозможен, что в условиях внешнего теплоотвода приводит к срыву горения.

Литература 
 Прокофьев В. Г., Бородатов О. А., Смоляков В. К. Фильтрационное горение пористых металлических образцов в газе, разбавленном инертным компонентом // Физика горения и взрыва. — 2008, т. 44, № 1

Горение
Химические реакции